Rotazione – movimento di un corpo che segue una traiettoria circolare
 Rotazione – in matematica, movimento rigido dello [spazio euclideo]
 Rotazione differenziale – in meccanica e in astronomia, movimento di un sistema di oggetti materiali
 Rotazione ottica – in fisica, fenomeno che ha come effetto una polarizzazione
 Rotazione – in informatica, procedimento tramite cui si bilancia un albero binario di ricerca senza intaccare le regole di ordinamento degli elementi
 Rotazione – in musica, operazione di riordinamento su una sequenza di toni o su classi di toni con la quale l'ultimo membro viene posto nella prima posizione. Sequenze che possono essere trasformate l'una nell'altra in questo modo sono dette rotazionalmente equivalenti.
 Rotazione – nel linguaggio delle radio, si dice di una canzone che da un determinato momento viene trasmessa nei circuiti radiofonici, che è in rotazione. La rotazione massiccia, che si ha quando la canzone è al picco del suo successo, viene detta heavy rotation
 Rotazione delle colture – tecnica dell'agricoltura
 Rotazione del capitale – concetto dell'economia
 Velocità di rotazione – in aviazione, la velocità che deve raggiungere un aeromobile in fase di decollo perché la sua fusoliera possa sollevarsi sulla pista
 Rotazione – nel baseball, il gruppo di lanciatori iniziali di una squadra e l'ordine secondo il quale effettueranno i lanci.
 Rotazione consonantica – in linguistica, fenomeno di mutamento fonetico tipica dello sviluppo di una lingua
 Rotazione – gioco di biliardo